Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Tom Okker 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Björn Borg (semifinali)
 Tom Okker (finale)
 Bob Giltinan (secondo turno)

 Andrew Pattison (secondo turno)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Bob Hewitt (quarti di finale)
 Kim Warwick (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1975